Бортное — село в составе Липицкого сельского поселения Чернского района Тульской области, расположенное в 3 километрах к югу от Черни на левом берегу реки Чернь. На северо-востоке расположена отдельная Ильинская слобода.

Население —  чел. ().

История 
В ХІХ веке село Бортное было в составе Чернского уезда Тульской губернии. В селе была Никитская церковь.

Примечания 

Населённые пункты Чернского района